Международный турнир по футболу на Кубок Президента Туркменистана 2012 — 18-й розыгрыш международного клубного футбольного турнира. Турнир прошёл 20—30 сентября 2012 года в Ашхабаде, Туркменистан. Организатор турнира — Государственный комитет Туркмении по спорту. Проведение турнира было предусмотрено Планом мероприятий по реализации Концепции председательствования Туркменистана в СНГ в 2012 году. В открытии футбольного турнира принимал участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Призовой фонд составил 35000 долларов США. Победитель получил 20000 долларов США вместе с Кубком Президента, серебряный призёр — 10000 долларов, бронзовый призёр — 5000 долларов США.

Участники 
В турнире принимали участие юношеские сборные (до 17 лет) из девяти стран.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды 
 Лучший вратарь — Роман Пазенко (Украина)
 Лучший защитник — Мекан Сапаров (Туркменистан)
 Лучший полузащитник — Данил Полубояринов (Россия)
 Лучший нападающий — Камрон Турсунов (Таджикистан)
 Лучший бомбардир — Мердан Мухадов (Туркменистан)
 Лучший игрок турнира — Мовламберды Гошджанов (Туркменистан)

Стадионы 
Игры проходили на двух стадионах, находящихся в городе Ашхабаде.

Примечания

См. также 
 Кубок Туркмении по футболу
 Чемпионат Туркмении по футболу

2012
Футбол в Азии в 2012 году
Спорт в Туркменистане в 2012 году
Футбольные соревнования в Туркменистане